Antelope Island ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Antelope Island (Arizona), Insel im Lake Powell, Vereinigte Staaten
 Antelope Island (South Dakota), Insel  in den Vereinigten Staaten
 Antelope Island (Utah), Insel im Großen Salzsee, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Antelope Island State Park in Utah